Golonka flaki i inne przysmaki – szósty album zespołu Big Cyc wydany w 1995 przez  Silverton. Album uzyskał status złotej płyty.

Lista utworów

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Okładka

Albumy Big Cyca
Albumy muzyczne wydane w roku 1995
Zdobywcy złotych płyt